Джулиан Кларк (; род. 3 сентября 1977) — канадский монтажёр. Кларк окончил Китсиланскую среднюю школу до того как поступить в Университет Британской Колумбии. После окончания университета в 2000 году, Кларк немедленно начал искать работу как профессиональный монтажёр. Кларк был номинирован на премию «Оскар», BAFTA, «Спутник» за лучший монтаж к научно-фантастическому фильму «Район № 9».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Университета Британской Колумбии